Карл Маркс:

Персоналии 
  (1794−1864) — немецкий физик и химик в Брауншвейге
  (1796−1877) — немецкий врач и профессор
 Карл Маркс (1818−1883) — выдающийся немецкий философ и экономист
  (1844−1914) — немецкий политический деятель
  (1857−1891) — немецкий врач-окулист, миссионер в Тибете
 Карл Маркс (; 1877−1955) — швейцарский фотограф
  (1897−1966) — немецкий журналист
 Карл Маркс (1897−1985) — немецкий композитор
  (1929−2008) — немецкий художник

Техника 
 Карл Маркс — эскадренный миноносец советского ВМФ (бывший «Изяслав»)
 Карл Маркс — советская канонерская лодка ВКВФ (бывш. речной колёсный буксирный пароход «Марк», построен в 1897 году)
 Карл Маркс — советский колёсный пароход КМП (бывш. «Иван Колесников», «Седагет»,  построен в 1898 году)
 Карл Маркс — советский пароход (бывш. «Диана» РОПиТ, построен в 1899 году)
 Карл Маркс — советский речной теплоход проекта 588—317 «Родина»

Топонимы 
 Карл-Маркс-Хоф () — один из самых известных муниципальных жилых домов в Вене
 Карл-Маркс-аллее () — улица в берлинских округах Митте и Фридрихсхайн-Кройцберг
 Карл-Маркс-Штрассе (станция метро) — станция берлинского метрополитена, расположенная на одноимённой улице в Берлине
 Карл-Маркс-Штрассе (улица в Берлине)

Космос 
 (2807) Карл Маркс — малый астероид главного пояса, открытый в 1969 году советским астрономом Людмилой Ивановной Черных

Искусство 
 «Карл Маркс. Молодые годы» — художественный фильм, снятый на киностудии им. Горького режиссёром Львом Кулиджановым в 1980 году